Гриньов Борис Вікторович — український науковець
 Гриньов Володимир Борисович — український політик
 Гриньов Даміан Петрович — український лікар, доктор медичних наук, професор.
 Гриньов Микола Герасимович — Герой України

 Гриньова Ірина Анатоліївна — російська актриса театру і кіно.
 Гриньова Марина Вікторівна — доктор педагогічних наук, професор, науковець, педагог.
 Софія (Гриньова Софія Євгенівна) — релігійна діячка, схіігуменья, настоятелька Київського Свято-Покровського монастиря (1913—1923)

Прізвища